Elena Ilinykh est le patronyme de plusieurs personnalités sportives russes :
Dmitri Ilinykh (1987-), joueur de volley-ball.
Elena Ilinykh (1994-), patineuse artistique.